Stefan Johansson (1956) svéd autóversenyző, volt Formula–1-es pilóta
Stefan Johansson (1967) svéd gyaloglóatléta, olimpikon